Wojciech Łobodziński (Bydgoszcz, 20 de outubro de 1982) é um futebolista profissional polaco, meia, milita no Miedź Legnica.

Ligações externas 
  Wojciech Łobodziński (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Wojskowy Klub Sportowy Zawisza Bydgoszcz Spółka Akcyjna
Futebolistas do Wisła Płock
Futebolistas do Zagłębie Lubin
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do ŁKS Łódź